Suire ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Suire (* 1959), französische Tennisspielerin
 Jacques Suire (* 1942), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Le Suire